Алтынай — ансамбль народных танцев, первый танцевальный фольклорный коллектив в истории казахского искусства. Образован в 1986 году при Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. Организатор ансамбля А. Жанибеков. В репертуаре — древний кыпчакский танец «Алқа—қотан», бытовой «Киіз басу», традиционные «Қоштасу», «Бақсы биі», шутливые «Келіншек», «Ұтыс», «Аударыспақ» и другие танцы; которые поставили на сцене: ветеран казахского искусства, художеств, руководитель и танцор А. Исмаилов; первый художественный руководитель ансамбля, балетмейстер и педагог О. В. Голушкевич; первая солистка ансамбля — заслуженная артистка Казахстана Т. Изимова.

Литература 
 

Ансамбли народного танца
Культура Алма-Аты